Северо-западный дивизион:

 Северо-западный дивизион (НХЛ)
 Северо-Западный дивизион (НБА)